Cet article dresse une liste d'observatoires astronomiques. On y trouvera la date de mise en opération (quand celle-ci est disponible), la localisation géographique et la date de fin d'opération des observatoires qui ne sont plus utilisés. On entend ici par « observatoire astronomique » :
 tous les lieux sur Terre où se trouvent des lunettes astronomiques ou des télescopes de toute nature, pour l'observation de rayonnement électromagnétique ;
 les détecteurs de neutrinos, de rayons cosmiques ou d'ondes gravitationnelles ;
 les satellites astronomiques, qui s'affranchissent des effets de l'atmosphère terrestre pour observer.

Un observatoire astronomique comprend généralement un ou plusieurs bâtiments/télescopes construits pour permettre l'observation d'objets astronomiques. D'autres disciplines, telles la volcanologie et la météorologie utilisent également le nom d'observatoire, mais cette liste-ci se cantonne aux observatoires astronomiques.

Des sites de l'époque néolithique sont mentionnés car leur structure comporte des orientations liées à des phénomènes astronomiques, mais leur usage en tant qu'observatoire astronomique, au sens des autres sites de cet article, n'a jamais été établi avec certitude.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des plus grands télescopes
 Liste de radiotélescopes
 Liste des plus grandes lunettes astronomiques

Liens externes et bibliographie 
  Eric Chaisson et Steve McMillan, Astronomy Today,  Prentice Hall (2002). 
  History of Astronomy: Observatories and other places
  Observatoires américains par état
  Observatories with Clear Sky Clocks
 Rapports sur les observatoires astronomiques de province, numérisés sur la bibliothèque numérique de l'Observatoire de Paris

 02
Observatoire